Melliti ist der Familienname folgender Personen:

 Khaled Melliti (* 1984), tunesischer Fußballspieler
 Sofiène Melliti (* 1978), tunesischer Fußballspieler